Tod im Supermarkt steht für folgende Filme:

 Nachtschicht – Tod im Supermarkt, deutscher Fernsehfilm von Lars Becker (2006)
 Wilsberg: Tod im Supermarkt, deutscher Fernsehfilm von Martin Enlen (2016)